Ruch (filozofia)

 Ruch (fizyka)
 Motoryczność człowieka
 Ruch społeczny
 Ruch kościelny
 Ruch internetowy – przepływ danych w Internecie
 Ruch turystyczny – dobrowolne przemieszczanie się ludzi
 Ruch uliczny, drogowy
 Ruch (mitologia) – ptak z mitologii perskiej
 Ruch S.A. (przedsiębiorstwo) – dystrybutor prasy
 RSW Prasa–Książka–Ruch – polskie wydawnictwo
 Klub Prasy i Książki „Ruch” – polska sieć domów kultury i księgarni

Czasopismo 
 „Ruch” – pismo ukazujące się od 5 lipca 1862, organ Komitetu Centralnego Narodowego
 „Ruch” – pismo wydawane we Lwowie
 Ruch Filozoficzny – czasopismo filozoficzne wydawane we Lwowie
 Ruch Muzyczny – polskie czasopismo muzyczne

Klub sportowy 
 Ruch Brześć – białoruski klub piłki nożnej

 Ruch Chorzów – polski klub piłki nożnej
 Ruch Lwów – ukraiński klub piłki nożnej
 Ruch Radzionków – polski klub piłki nożnej
 Ruch Wysokie Mazowieckie – polski klub piłki nożnej
 Ruch Zdzieszowice – polski klub piłki nożnej

Miejsce nazwane 
 Osiedle Ruch – osiedle w Chorzowie
 Ruch – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Żyronda.
 Ruch – jednostka osadnicza w USA, w stanie Oregon, w hrabstwie Jackson
 Ruch – rzeka w Rosji, lewy dopływ Veslyany
 Ruch-e Darreh – wieś w ostan Kazwin, Iran
 Ruch-e Olya – wieś w ostan Kazwin, Iran
 Ruch–e Sofla –wieś w ostan Kazwin, Iran

Organizacja 
 Ruch – konspiracyjna organizacja demokratyczna działająca w Polsce w latach 1965–1970
 Ruch Autonomii Śląska – polskie stowarzyszenie
 Ruch antyaborcyjny – ang. pro–life (dosł. „za życiem”) ogół ruchów społecznych i organizacji przeciwstawiających się aborcji, eutanazji oraz in vitro
 Ruch na rzecz Zmian (ujednoznacznienie)
 Ruch oporu
 Ruch praw mężczyzn – ruch społeczny
 Ruch programowo–metodyczny –  jednostka w strukturze organizacji harcerskich
 Ruch uświęceniowy – nurt chrześcijaństwa należący do protestantyzmu

Partia polityczna 
 Ruch ludowy (także ruch chłopski, rzadziej ruch agrarny) – chłopski ruch polityczny
 Ruch Narodowy – polskie ugrupowanie polityczne
 Ruch Narodowo-Radykalny – polska formacja polityczna z okresu II Rzeczypospolitej
 Ruch Palikota – polska partia polityczna lewicowo–liberalna założona przez Janusza Palikota
 Ruch Reformatorski – (fr. Mouvement réformateur) – belgijska, frankofońska partia polityczna
 Ruch Stu – polska centroprawicowa partia polityczna
 Twój Ruch – polska centrolewicowa partia polityczna
 Ruch – islandzka partia polityczna
 Ruch − izraelska liberalna partia polityczna

Zobacz też 
 przepływ (ujednoznacznienie) – ruch płynu
 ruchy roślin
 rush (ujednoznacznienie)